Black Mountain – pasmo górskie w południowej Walii
 Black Mountain – wzgórze w paśmie górskim Black Mountains, na granicy Anglii i Walii
 Black Mountain – miejscowość w USA, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe
 Black Mountain (Black Mountain Township) – gmina w USA, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe

Zobacz też 
 Black Mountains – pasmo górskie na pograniczu Anglii i południowo-wschodniej Walii